Elitserien 2001/02 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2001/02, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2001/02, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 2001/02